Kaiserliches Postamt steht für:
 Kaiserliches Postamt Bad Homburg
 Kaiserliches Postamt (Bad Liebenwerda)
 Kaiserliches Postamt Elsterwerda
 Kaiserliches Postamt Geestemünde, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bremerhaven #Geestemünde
 Kaiserliches Postamt Gießen
 Kaiserliches Postamt (Oranienbaum)
 Kaiserliches Postamt Spandau, früherer Name für das Hauptpostamt Spandau, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Spandau #Baudenkmale
 Kaiserliches Postamt Wustrow (Fischland)

Siehe auch:
 Kaiserliche Post
 Liste denkmalgeschützter Gebäude des Post- und Fernmeldewesens #Deutschland (Auswahl)